Un marié est un homme sur le point ou qui vient de se marier.

Personnalités

Prénom 
Marié est utilisé occasionnellement (mais rarement) comme prénom.

Patronyme 

 Jacqueline Marié (née en 1923), résistante française, déportée ;
 Nicolas Marié (né en 1954), acteur français ;
 Claude-Marie-Mécène Marié de L'Isle (1811-1879), chanteur d'opéra français ;
 Célestine Galli-Marié, (1837-1905), fille de Claude-Marie-Mécène Marié et artiste lyrique française ;
 Paola Marié (1848-1920) fille de Claude-Marie-Mécène Marié et artiste lyrique française.

Toponyme 

 Lac Le Marié, lac de la zec Martin-Valin sur la rive Nord du fleuve Saint-Laurent, au Québec, au Canada.

Œuvres 

 Le Jeune Marié, un film français de Bernard Stora sorti en 1983 ;
 Un prêtre marié, un roman de l’écrivain français Jules Barbey d’Aurevilly paru en 1864.